Сакамото Ері — японська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, срібна призерка чемпіонату Азії
 Сакамото Маая — відома японська сейю та співачка
 Сакамото Рьома — японський політичний і громадський діяч періоду Едо
 Сакамото Фуса — японський художник

Японські прізвища